Detta är en lista över sjöar i Bjurholms kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Bjurholms kommun.

Lista

Bjurholms kommun
 Lista